Устияно́вич () — украинская фамилия; образована от имени Устиян ← Иустин.

Известные носители 
 Устиянович, Корнило Николаевич (1839—1903) — украинский живописец, поэт, писатель, общественный деятель.
 Устиянович, Николай Леонтьевич (1811—1885) — украинский литератор, поэт и общественный деятель, отец предыдущего.
 Устиянович, Иосиф — западно-украинский политический деятель.

Примечания